

Коритув — село в гміні Клодзко Клодзького повіту Нижньосілезького воєводства
 Коритув — село в гміні Ґавожице Польковицького повіту Нижньосілезького воєводства
 Коритув — село в гміні Радзейовіце Жирардовського повіту Мазовецького воєводства